La Supertaça Cândido de Oliveira 1997 è stata la 20ª edizione di tale competizione. Si è disputata in gara di andata e ritorno tra il 15 agosto e il 10 settembre 1997. Si sono contrapposti il , campione di Portogallo, e il , vincitore della Taça de Portugal.

A vincere il trofeo è stato il Boavista, che ha sconfitto ancora il Porto dopo l'edizione del 1992.

Tabellini

Andata

Ritorno 

Calcio nel 1997
 1997
Incontri del F.C. Porto
Competizioni sportive a Porto